Wimmer kan som auktorsförkortning betyda:

 Christian Friedrich Heinrich Wimmer
 Franz Elfried Wimmer

Robotskapade auktorsförkortningar